Хмелево — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

География 
Расположена на юго-востоке региона, на побережье озера Кадосно (Кодосно), примерно в 1 км к северу от волостного центра, деревни Жижица.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 51 житель.

Инфраструктура 
Основные социальные объекты находятся в центре волости — д. Жижица.

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция — Жижица на линии Москва — Волоколамск — Ржев — Великие Луки — Рига.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района